La Honda RC211V fue desarrollada en el año 2001 por el departamento de competición de Honda (Honda Racing Corporation) para reemplazar a la Honda NSR500, debido a los drásticos cambios en el reglamento del campeonato mundial de motociclismo para la temporada 2002. Las reglas cambiaron, se mantuvieron los límites de 500 cc para los motores de dos tiempos y cuatro cilindros, pero se permitía a los motores de cuatro tiempos llegar hasta 990 cc de tres a cuatro cilindros. En este cambio la clase pasó a llamarse MotoGP y se limitó a prototipos de carreras. Esta motocicleta fue la primera motocicleta de cuatro tiempos en el campeonato del mundo de velocidad. 

El modelo para la designación del nombre es:
 RC = Prefijo tradicional de Honda Racing (HRC)
 211 = Primer moto del 
 V = Disposición del motor en V

En su año de debut, 2002, la RC211V era la única moto, con un motor V5. Honda logró más de 240hp (179kW), 148kg, y más de 340km/h de velocidad máxima. El piloto Valentino Rossi dominó la temporada del 2002 a bordo de su nueva moto de carreras y logró el campeonato del 2002 y 2003 sobre la RC211V. En el 2006, RC211V volvió a ganar el campeonato, pero de la mano del piloto Nicky Hayden.

El reglamento del MotoGP cambiaron para la temporada del 2007. Los motores de 4 tiempos se limitaron a 800cc y 21 litros de combustible son los principales cambios. Debido a estos cambios, Honda reemplazó la RC211V por la RC212V para la temporada del 2007.

Especificaciones 2006 
 Largo: 2,050mm
 Ancho: 645mm
 Altura: 1,130mm
 Distancia entre ejes: 1,440mm
 Road Clearance: 130mm
 Peso: más de 148 kg
 Motor: 5 cilindros en V, refrigerado por agua, de cuatro tiempos, DOHC 4 Válvulas por cilindro.
 Cilindrada: 990 cc
 Potencia máxima: más de 240 hp
 Frame Type: Twin-tube
 Rueda delantera: 16.5in
 Rueda trasera: 16.5in
 Suspensión delantera: Telescópica
 Suspensión trasera: nueva unidad Pro-link (monoshock)
 Capacidad depósito combustible: 22l

Resultados en MotoGP
(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)(los equipos en negro indican equipos de fábrica, los pilotos en negro indican que el piloto montó una moto de fábrica en el equipo satélite)

Notas

Enlaces externos 
 Honda Worldwide | MotoGP - official Honda MotoGP site
MotoGP en Portalmix Todos los detalles de la Honda RC212V

Motocicletas del Campeonato Mundial de Motociclismo
RC211V
Modelos de motocicletas de competición